Testa bezeichnet:

 Tesch & Stabenow, ein Unternehmen der Schädlingsbekämpfung (Namensänderung 1947 in Technische Entwesungsstation)
 (11667) Testa, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Capo Testa, kleinen Halbinsel im Norden von Sardinien
 den botanischen Fachbegriff für die Samenschale
 Testa Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

TESTA bezeichnet als Abkürzung:

 Trans-European Services for Telematics between Administrations, internes Netzwerk von europäischen Verwaltungen (TESTA-Netz)

Testa ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Testa (* 1932), italienischer Bariton
 Augusto Testa (* 1950), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Bartholomäus von Testa (1723–1809), österreichischer Dolmetscher und Diplomat
 Carl Testa (* 1984), amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 David Testa (* 1984), spanischer Leichtathlet
 Daniel Testa (* 1997), maltesischer Sänger und Moderator
 Emanuele Testa OFM (1923–2011), römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bibelwissenschaftler, Biblischer und Christlicher Archäologe
 Franco Testa (* 1938), italienischer Bahnradsportler
 Gaius Trebatius Testa (um 84 v. Chr. – um 4 n. Chr.), römischer Jurist
 Giacomo Testa (1909–1962), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Gianmaria Testa (1958–2016), italienischer Liedermacher
 Giovanni Testa (1903–1996), italienischer Skilangläufer
 Gonzalo Testa (* 1976), spanischer Springreiter
 Gustavo Testa (1886–1969), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Heinrich von Testa („der Ältere“; 1807–1876), österreichischer Dolmetscher und Diplomat
 Irma Testa (* 1997), italienische Boxerin
 Jacopo Testa (* 1991), italienischer Windsurfer
 Karina Testa (* 1981), französische Schauspielerin
 Manuela Testa (* 1983), italienische Grasskiläuferin
 Pietro Testa (1611–1650), italienischer Maler, Zeichner, Radierer und Schriftsteller
 Sebastiano Testa (* 1964), italienisch-deutscher Fußballspieler und Trainer
 Serge Testa (* 1950), australischer Segler
 Tommaso Gherardi del Testa (1814–1881), italienischer Lustspieldichter

TESTA